Дукуре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дукуре, Абдулай — французский футболист малийского происхождения, полузащитник.
 Дукуре, Ладжи — французский легкоатлет, который специализируется в барьерном беге.
 Дукуре, Мамаду — французский футболист сенегальского происхождения, защитник.
 Дукуре, Шейк (род. 1992) — ивуарийский футболист, полузащитник.
 Дукуре, Шейк (футболист, 2000) (род. 2000) — французский футболист малийского происхождения, полузащитник.